

Personnalités 

 Agostino Trapè (1915-1987), prêtre et théologien italien ;
  (née en 1976), réalisatrice espagnole ;
 Livio Trapè (né en 1937), coureur cycliste italien ;
 ,  écrivain italien ;
 Sébastien Trape, zoologiste français (Sébastien Trape sur Wikispecies).